Хлябово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Хлябово — село в Хасковской области.

Россия

Ивановская область 
 Хлябово — деревня в Гаврилово-Посадском районе.
 Хлябово — деревня в Лухском районе.
 Хлябово — село в Родниковском районе.
 Хлябово — деревня в Фурмановском районе.

Кировская область 
 Хлябово — деревня в Подосиновском районе.

Московская область 
 Хлябово — деревня в городском округе Мытищи.

Тверская область 
 Хлябово — деревня в Кашинском районе.